Расширенная латиница — E () — сто сорок первый блок стандарта Юникод. Содержит буквы, использовавшиеся в немецкой диалектологии, якутской письменности, американистамии.

Список символов

Компактная таблица

См. также 
 Набор символов
 Основная латиница
 Расширенная латиница — A
 Расширенная латиница — B
 Расширенная латиница — C
 Расширенная латиница — D

Примечания